Os Euarcontoglires (Euarchontoglires), também chamados de Supraprimatas (Supraprimates), constituem uma superordem de mamíferos, subdividida em  Glires e Euarchonta. Reúnem-se ao clado dos Laurasiatheria formando o grupo maior dos Boreoeutheria.

Referências 
 Olson, L.E., Sargis, E.J. & Martin, R.D. Intraordinal phylogenetics of treeshrews (Mammalia: Scandentia) based on evidence from the mitochondrial 12S rRNA gene. Molecular Phylogenetics and Evolution, Volume 35, Issue 3, June 2005, 656-673.

Placentalia